Калініченко — українське прізвище.

 Калініченко Віталій Леонідович ( 1983) — український футболіст, захисник.
 Калініченко Володимир Вікторович (1947) — український історик, завідувач кафедри історії України Харківського національного університету.
 Калініченко Катерина Андріївна — майстриня з плетіння (Полтава), заслужений майстер народної творчості України.
 Калініченко Катерина Іванівна (* 1954) — керівник народного аматорського хору Бобровицького районного будинку культури.
 Калініченко Михайло Михайлович (* 1957) — український журналіст і освітній діяч.
 Ольга Калиновська (Калініченко) — українська поетеса, прозаїк, драматург, артист, художній керівник та режисер Театру «ВАТРА».

Див. також 
 Калиниченко
 Калениченко

Примітки 

Прізвища на -енко